Il singolare dell'AEGON Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Il detentore del titolo era Andy Murray, che è stato battuto al secondo turno da Nicolas Mahut.

Marin Čilić ha vinto grazie alla squalifica di David Nalbandian mentre il punteggio era 6-7 4-3: la squalifica dell'argentino è arrivata a causa di una ferita da lui provocata ad un giudice di linea, che è stato scheggiato alla gamba dal "box" in legno che lo separava dal campo.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Janko Tipsarević (terzo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Marin Čilić (campione)
  Andy Roddick (secondo turno)
  Julien Benneteau (secondo turno)

 Kevin Anderson (quarti di finale)
 David Nalbandian (finale, squalificato)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Denis Istomin (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno) 
 Gilles Müller (secondo turno) 
 Gō Soeda (secondo turno) 
 Ivo Karlović (secondo turno)

Qualificati 

  Kenny De Schepper (primo turno)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Evgenij Korolëv (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2012
ATP World Tour 2012